Anton Mitterwurzer ist der Name folgender Personen:
* Anton Mitterwurzer (Sänger) (1818–1876), österreichischer Sänger (Bariton) und Schauspieler
 Anton Mitterwurzer (Schauspieler) (um 1870–nach 1902), österreichischer Schauspieler und Bierbrauer

Siehe auch:
 Anton Friedrich Mitterwurzer (1844–1897), österreichischer Schauspieler, siehe Friedrich Mitterwurzer